Regierung Ahern steht für
Regierung Ahern I (1997–2002)
Regierung Ahern II (2002–2007)
Regierung Ahern III (2007–2008)